«Love Me» —en español, «Ámame»— puede referirse a:

Música 
Álbumes
 Love Me (1977), álbum de Yvonne Elliman.
 Love Me (2008), álbum de Lee Jung Hyun.
 Love Me (2008), álbum de J Peezy.

Canciones
 Love Me (1954), canción de Leiber/Stoller, popularizada por Elvis Presley.
 Love Me (1958), canción de Buddy Holly.
 Love Me (-), canción de Bee Gees.
 Love Me (1992), canción de Tracie Spencer.
 Love Me (2009), canción de Justin Bieber.
 Love Me (2010), canción de Lena Meyer-Landrut.
 Love Me (2012), canción de Stooshe ft. Travie McCoy.
 Love Me (2015), canción de The 1975.